Ejegayehu Dibaba (1982) est une athlète éthiopienne, pratiquant la course de fond. Sœur de Tirunesh et de Genzebe Dibaba.
 Genzebe Dibaba (1991) est une athlète éthiopienne, pratiquant la course de fond. Sœur d'Ejegayehu et de Tirunesh Dibaba.
 Mare Dibaba (1989) est une athlète éthiopienne, pratiquant la course de fond.
 Tirunesh Dibaba (1985) est une athlète éthiopienne, pratiquant la course de fond. Sœur d'Ejegayehu et de Genzebe Dibaba.